Шиеу има више значења:

 Шиеу (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Шиеу (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Општина Шиеу (Бистрица-Насауд), општина у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Општина Шиеу (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији